Kolima o Kolyma se puede referir a:

 Río Kolymá, ubicado en el extremo noreste de Siberia, Rusia.
 Golfo del Kolymá, desembocadura del río homónimo.
 Bahía de Kolymá, desembocadura del río Indigirka, y que no debe confundirse con el golfo del mismo nombre.
 Kolymá, región compartida por Sajá y el óblast de Magadán en Rusia.
 Autopista de Kolimá, o Autopista Р504 «Kolymá».

Véase también 
 Lago Kolima, localizado en la Finlandia meridional.